Vitreorana — род бесхвостых земноводных из семейства стеклянных лягушек, обитающих в Южной Америке. Родовое название образовано от  — «стекло», «лёд», и  — «лягушка».

Распространение 
Ареал простирается от атлантических лесов Бразилии и Аргентины до дождевых лесов Амазонии в Колумбии и Эквадоре и до венесуэльского прибрежного хребта и Гвианы.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 10 видов:

Галерея

Литература 
 Guayasamin, Castroviejo-Fisher, Trueb, Ayarzagüena, Rada & Vilà, 2009 : Phylogenetic systematics of Glassfrogs (Amphibia: Centrolenidae) and their sister taxon Allophryne ruthveni Zootaxa, n 2100, p. 1–97.

Примечания 

Стеклянные лягушки